Jerzewo peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Jerzewo, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Jerzewo, un village de la voïvodie de Łódź